Вeйнберг — еврейская фамилия.

 Вейнберг, Александр Адамович (в монашестве Герман; 1885—1942) — епископ Русской православной церкви.
 Вейнберг, Борис Петрович (1871—1942) — советский геофизик.
 Вейнберг, Всеволод Борисович (1907—1981) — советский инженер-теплотехник.
 Вейнберг, Гавриил Давыдович (1891—1946) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Вейнберг, Иоэл Песахович (1922—2011) — советский и израильский историк-библеист.
 Вейнберг, Леонид Борисович (1852—1901) — русский историк-археолог.
 Вейнберг, Михаил (Michel Weinberg, 1868—1940) — французский бактериолог, первооткрыватель возбудителя газовой гангрены.
 
 Вейнберг, Пётр Исаевич (1831—1908) — русский поэт, переводчик и историк литературы.
 Вейнберг, Рихард (Яков-Соломон) Лазаревич (1867—1926) — российский анатом и антрополог, заведующий кафедрой нормальной анатомии Санкт-Петербургского университета.

Также 
 Вайнберг